Livo – comune italiano in provincia di Como
Livo – comune italiano in provincia di Trento
Livo – torrente della provincia di Como